

Arbeits- und Sozialminister Freistaat Thüringen 

Arbeit
!
Thuringen
Thuringen